Eszergallen (auch: Eschergallen) ist der deutsche Name dreier Orte in Polen und in Russland:

in Polen:
 Kiepojcie im Powiat Gołdapski in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Eszergallen, Kirchspiel Dubeningken (Dubeningen), 1938–1945 Äschenbruch,  Kreis Goldap/Ostpreußen)

in Russland:
 Kedrowo im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (Eszergallen, 1938–1946 Seehügel, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen) [der Ort existiert nicht mehr]
 Rutscheiki (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk in der Oblast Kaliningrad (Eszergallen, Kirchspiel Gawaiten (Herzogsrode), 1938–1946 Tiefenort, Kreis Goldap/Ostpreußen)